Termonde kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Dendermonde, ort och kommun, Flandern, Östflandern,

Indonesien 

 Pulau-pulau Sangkarang, öar, Sulawesi Selatan, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar